19-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 19-я армия (Германия).
 19-я армия (СССР).
 19-я армия (Япония).
 19-я отдельная армия ПВО.